„Guvernul Petre Roman” se poate referi la următoarele guverne ale României, conduse de Petre Roman:
 Guvernul Petre Roman (1), în funcție în perioada 26 decembrie 1989–28 iunie 1990
 Guvernul Petre Roman (2), în funcție în perioada 28 iunie 1990–16 octombrie 1991